Борис Исаевич Рейнштейн (; 1866—1947) — политический деятель США, социалист. Настоящая фамилия Давидсон.

Родился в г. Ростове (Российская империя). Получил среднее фармацевтическое образование. Принимал участие в революционной деятельности, за что подвергался арестам. Был выслан из России и некоторое время проживал в Париже. В 1901 году эмигрировал в США, где становится активистом Социалистической трудовой партии Америки. Некоторое время жил в пригороде г. Буффало, где открыл аптеку. Выдвигался СРПА на пост вице-губернатора штата Нью-Йорк в 1904 году (на пост губернатора выдвигался лидер партии Даниэль Де Леон) и в 1916 (на пост губернатора выдвигался Иеремия Кроули).

В июле 1917 года приехал в Россию в качестве переводчика миссии Американского Красного Креста. По другим данным, был нелегально направлен своей партией в Стокгольм для участия в Социалистической конференции, но в ходе работы конференции примкнул к большевикам и выехал в Россию. После Октябрьской революции работал в большевистском правительстве главой отдела пропаганды мировой революции, в 1918 году вступил в РКП(б). В силу свободного владения русским и английским языками, а также опыта проживания в США стал незаменимым организатором и участником всех мероприятий в Советской России с участием американцев. Также Рейнштейн ведал вопросами пропаганды среди американских и английских солдат, участвовавших в военной интервенции в России.

Принял участие в Первом конгрессе Коммунистического интернационала в качестве делегата с правом решающего голоса (хотя формально не имел полномочий представлять СРПА). Выступил на конгрессе с коротким заявлением, в котором признался, что не обладает свежей информацией о положении в социалистическом движении своей страны (США), поскольку уже давно ее покинул, но пообещал поддержку американского революционного движения в случае возникновения такой необходимости.

После конгресса некоторое время работал в исполкоме Коминтерна, в дирекции Коммунистического университета, в Профинтерне; с 1924 по 1938 г. — заведующий архивом Коминтерна, в 1924 г. делегат V конгресса Коминтерна от делегации РКП(б). В 1936 г. был исключен из партии за связи с троцкистами, за «непроявление партийной бдительности к врагам партии и народа и за то, что не подвергал самокритике свои объективно троцкистские колебания в 1923 г.», однако, в результате ряда сообщений в партком ВКП(б) в ИККИ, в 1938 г. постановление заменено сначала на вынесение строгого выговора, а затем постановкой на вид.

Последние годы жизни был редактором журнала «Советланд», выходящего на английском языке.

Автор книги «Коммунистический интернационал».

Летом 1922 года приезжал в США, затем вернулся в Советскую Россию. Умер в 1947 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Примечания

Литература 
 Boris Reinstein International May Day and American Labour Day. NY., New York Labour News Co., 1913
 Boris Reinstein
 Фото Б. Рейнштейна на домашнем сайте его потомка
 Фото Б. Рейнштейна в кабинете В. И. Ленина, 1921 год

Революционеры России
Революционеры США
Социалисты США
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Родившиеся в Ростове-на-Дону